Хеннесси:

 Хеннесси, Джилл (род. 1968) — канадская актриса.
 Хеннесси, Джон Лерой (род. 1953) — американский учёный, работающий в области информатики и микропроцессоров.
 Хеннесси, Дэвид (1858—1890) — американский полицейский, начальник полиции Нового Орлеана.
 Хеннесси, Мэтт (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Хеннесси, Терри (род. 1942) — валлийский футболист.
 Хеннесси, Уэйн (род. 1987) — валлийский футболист.
 Hennessy — французский коньячный дом.

См. также 
 Хеннеси
 Henessy